Водяны́е козлы́ () — род африканских антилоп из семейства полорогих. Они относятся к одноимённому подсемейству водяных козлов (Reduncinae) и находятся в близком родстве с редунками. Состоит из пяти видов:

 Обыкновенный водяной козёл (Kobus ellipsiprymnus)
 Суданский козёл (Kobus megaceros)
 Личи (Kobus leche)
 Коб (Kobus kob)
 Пуку (Kobus vardonii)

Коб и пуку иногда выделяются в отдельный род Adenota, а личи и суданский козёл — в род Onotragus. Рога имеются только у самцов. Их длина от 50 см, в некоторых случаях до 1 м. Рога выгнуты назад и вверх. Все виды привязаны к водоёмам и обитают только в болотистых биосферах. Водяные козлы, как правило, образует стада, состав которых в зависимости от вида варьирует.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9

Полорогие
Млекопитающие Африки
Роды млекопитающих